The Fourteenth Man – cortometraggio del 1917 diretto da Al E. Christie (Al Christie)
The Fourteenth Man – film del 1920 diretto da Joseph Henabery